Franz Poche ist der Name folgender Personen:

* Franz Poche (Politiker) (1844–1916), österreichischer Finanzunternehmer und Politiker
 Franz Poche (Zoologe) (1879–1945), österreichischer Zoologe und Taxonom